Hay varios partidos políticos que se han denominado Partido Socialista Revolucionario a lo largo de la Historia:

 El Comité Revolucionario Central, partido francés de ideología blanquista fundado en 1881, que se denomina a partir de 1898 Partido Socialista Revolucionario (Parti socialiste révolutionnaire en francés).
 El Partido Social-Revolucionario, fundado en 1901 en Rusia, de ideología socialdemócrata.
 El Partido Socialista Revolucionario (Colombia), primer partido marxista de Colombia.
 El Partido Socialista Revolucionario (India), fundado en 1940, partido político marxista-leninista de la India.
 El Partido Socialista Revolucionario (Luxemburgo), fundado en 1970, partido trotskista de Luxemburgo fundador de La Izquierda.
 El Partido Socialista Revolucionario (Países Bajos), partido político neerlandés.
 El Partido Socialista Revolucionario (Paraguay), primer partido marxista del Paraguay.
 El Partido Socialista Revolucionario (Perú), fundado en 1976, partido de izquierda del Perú.
 El Partido Socialista Revolucionario (Portugal), partido trotskista fundador del Bloco de Esquerda.